Long Đức (Sóc Trăng)
 Long Đức (Trà Vinh)
 Long Đức (Đồng Nai)